Hanna Eriksson kan avse:

 Hanna Erikson (född 1990), en svensk längdskidåkare
 Hanna Eriksson (simmerska) (född 1984), svensk simmare
 Hanna Eriksson (simmare, född 1999) (född 1999), svensk simmare
 Hanna Eriksson (textilkonstnär) (1887–1989), svensk textilkonstnär